Мирасол:
 Мирасол — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 «Мирасол» — бразильский футбольный клуб из одноимённого города.
 Мирасол — технология формирования изображения от компании Qualcomm.

См. также 
 Мирасол-д’Уэсти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Мирасоландия — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.